Renault Laguna I (type 56) er den første generation af Renaults store mellemklassebil, Laguna.

Modelhistorie 
Den første Laguna blev præsenteret for offentligheden i november 1993 som efterfølger for Renault 21, og serieproduktionen begyndte i januar 1994. Laguna fandtes i den første tid kun som combi coupé, da der i modsætning til hos forgængeren ikke var planlagt nogen sedanudgave.

I oktober 1995 blev combi coupé'en suppleret med en stationcar, som i Frankrig hed Nevada ligesom forgængeren R21, og i de fleste andre europæiske lande Grandtour. Frem til dette tidspunkt blev stationcarudgaven af R21 fortsat bygget sideløbende med combi coupé-udgaven af den nye Laguna.

Med denne model satte Renault nye kvalitetsstandarder, efter at der tidligere havde været omfattende kritik af mange Renault-modellers tilforladelighed. I medfør af dette blev serviceintervallerne fra slutningen af 1995 forlænget til 15.000 km.

Tekniske data

Facelift 
I september 1998 gennemgik første generation af Laguna et facelift (benævnt "Phase II"), som ud over nye motorer (1,6 16V 79 kW (107 hk)), 1,8 16V 88 kW (120 hk) og 1,9 dTi 72 kW (98 hk)) medførte et omfangsrigere standardudstyr (klimaanlæg og sideairbags) samt mindre optiske modifikationer (forlygter i klart glas og nye baglygter).

I rammerne af faceliftet blev modelprogrammet reduceret til fire udstyrsvarianter (RN, Standard, Concorde og Initiale). Initiale-modellen blev kun solgt i år 1999 og havde fuldt udstyr inklusive navigationssystem, el-justerbare forsæder, skydetag, træindlæg og læderindtræk. Concorde-modellen havde blandt andet klimaautomatik, alufælge, bilradio med kassetteafspiller og cd-skifter til seks cd'er, metallak og fire el-ruder. Som ekstraudstyr kunne modellen leveres med parkeringsvarme fra Webasto.

Fra november 1998 kunne Laguna leveres med Renaults første commonrail-dieselmotor (1,9 dCi 79 kW (107 hk)); 1,9 dTi kunne herefter kun leveres med "Proactiv"-automatgear. 2,0 8V-benzinmotoren med 84 kW (114 hk) blev overtaget uændret fra Phase I og kunne til sidst kun leveres med "Proactiv"-automatgear.

Frem til produktionens afslutning i februar 2001 blev der bygget ca. 1,5 mio. eksemplarer af Laguna I, som havde førerpositionen på det franske hjemmemarked foran konkurrenterne fra Peugeot og Citroën.

Tekniske data

Tidslinje 
1993
 November: Præsentation af Laguna for offentligheden.

1994
 Januar: Produktionsstart.

 Marts: Introduktion af Laguna som combi coupé med valg mellem følgende motorer:
 1,8 66 kW (90 hk) hhv. 69 kW (94 hk)
 2,0 83 kW (113 hk)
 3,0 123 kW (167 hk)

1995
 Marts:
 Passagerairbag standardudstyr.
 2,2-liters sugediesel med 61 kW (83 hk).
 Juli: 2,0 S med 16 ventiler og 103 kW (140 hk).
 Oktober: Stationcarversion Grandtour.

1996
 April: Nye motorer:
 Ny 2,2-liters turbodiesel med 83 kW (113 hk).
 3,0 fremover også som Grandtour.
 2,0 S fremover med 102 kW (139 hk).

1997
 Marts: 3,0 fremover med 24 ventiler og 140 kW (190 hk).

1998
 September: Sideairbags standard. Desuden facelift og nye motorer:
 1,6 16V 79 kW (107 hk)
 1,8 16V 88 kW (120 hk)
 1,9 dTi 72 kW (98 hk)
 2,0 84 kW (114 hk) fremover kun med automatgear.
 November: 1,9 dCi commonrail-diesel med 79 kW (107 hk). 1,9 dTi fremover kun med automatgear.

1999
 September: 2,0 16V med 102 kW (139 hk) i stedet for 2,0 S.

2000
 Januar: Indstilling af 2,2 dT.

2001
 Februar: Indstilling af produktionen.
 Marts: Introduktion af efterfølgeren Laguna II.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Laguna i årgangene 1994 til 2001 klassificeret som følger:
 1999: Mindst 40 % bedre end middelbilen
 2001: Mindst 40 % bedre end middelbilen
 2003: Mindst 30 % bedre end middelbilen
 2005: Mindst 30 % bedre end middelbilen
 2007: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2009: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2011: Mindst 30 % bedre end middelbilen
 2013: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2015: Som middelbilen
 2017: Mindst 20 % bedre end middelbilen

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1995, 1996, 1997, 1999 og 2000 (på tysk og fransk).
 ADAC special Gebrauchtwagen Ratgeber 2002. ADAC, januar 2002.  (på tysk).
 Renault Laguna instruktionsbog. Renault S.A., april 1998. 77 11 197 889/NE 620.

Eksterne henvisninger 

 

1
Store mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1994
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne